Ognjow (oder Ognew, ) steht für:
 Nikolai Ognjow, russischer Schriftsteller (eigentlich Michail Grigorjewitsch Rosanow)
 Sergei Iwanowitsch Ognjow, russische Mammaloge